Интернационали Феминили ди Палермо 2012 е 25-ото издание на Интернационали Феминили ди Палермо. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Палермо, Италия от 9 до 15 юли. Поставената под номер 4 Анабел Медина Гаригес е шампионка от предната година. Италианското дуо Ерани / Винчи няма да защитава титлата си, като двете все пак ще се включат в схемата на сингъл.

Поставени тенисистки 
  Сара Ерани
  Роберта Винчи (осминафинал)
  Юлия Гьоргес (четвъртфинал)
  Анабел Медина Гаригес (1 кръг)
  Карла Суарес Наваро (четвъртфинал)
  Полона Херцог (1 кръг)
  Ализе Корне (осминафинал)
  Барбора Захлавова-Стрицова

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Рената Ворачова /  Барбора Захлавова-Стрицова
  Дария Юрак /  Каталин Мароши
  Вера Душевина /  Едина Галовиц-Хол
  Елена Бовина /  Ализе Корне (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Интернационали Феминили ди Палермо